Полева́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего Союза ССР:

Россия

 Полевая улица — улица в Букреева.
Полевая улица — улица в Гатчине.
 Полевая улица — улица в Данкове.
 Полевая улица — улица в Красноярске.
 В Липецке:
 Полевая улица;
 Полевая улица (Жёлтые Пески).
 В Москве:
 Полевая улица — улица в деревне Новодмитровка, которая 1984 году вошла в Ленинградский район Москвы, в 1986 году переименована в Охтинскую;
 Полевая улица (Захарьино, Южное Бутово);
 Полевая улица (Зеленоград);
 Полевая улица (Толстопальцево ).
 Полевая улица — улица в Салавате.
 Полевая улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 1-я Полевая улица — улица в историческом районе Коломяги.
 Нижняя Полевая улица — улица в историческом районе Коломяги.
 Полевая улица — улица в историческом районе Горелово.
 Полевая улица — улица в историческом районе Лахта.
 Полевая улица — улица в историческом районе Ольгино.
 Полевая улица — упразднённая улица в историческом районе Ржевка.
 Полевая улица — улица в Зеленогорске.
 Полевая улица — улица в Ломоносове.
 Полевая улица — улица в Металлострое. 
 Полевая улица — улица в посёлке Парголово.
 Полевая улица — улица в Пушкине.
 Полевая улица — улица в Сестрорецке.
 Полевая улица — улица в Симферополе.
 Полевая улица — улица в Твери.
 Полевая улица — улица в Томске. 
 Полевая улица — улица в Уфе.

Украина 
 Полевая улица — улица в Днепре.
 Полевая улица — улица в Запорожье.
 Полевая улица — улица в Киеве.
 Полевая улица — улица в Луцке.
 Полевая улица — улица во Львове.
 Полевая улица — улица в Сумах.
 Полевая улица — улица в Харькове.
 Полевая улица — улица в Хмельницком.

См. также 
 Полевая Сабировская улица
 Полевой переулок
 Полевой проезд
 Полевая аллея — аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
 Площадь Полевая — район в Житомире